Чемпионат России по русским шашкам среди женщин 2013 проводился в Адлере с 24 сентября по 9 октября в классическом формате, а также в форматах быстрые шашки и блиц. Одновременно проводился Чемпионат России среди мужчин.

Результаты

Основная программа 
Приняли участие 26 спортсменок, в том числе, 3 международных гроссмейстера, 1 международный мастер, и 7 мастеров спорта. Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров. Места участников определялись по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места распределялись по коэффициенту Бухгольца, а при равенстве коэффициенту Бухгольца — по усечённому коэффициенту Солкофа, при подсчёте которого исключается худший результат, при равенстве и в этом случае — два худших результата, и т. д. до определения мест.

Контроль времени — 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый сделанный ход.

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

кмс — кандидат в мастера спорта

Быстрые шашки 
Приняли участие 27 спортсменок. Контроль времени — 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход.

 Первые 10 спортсменок

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

Блиц 
Приняли участие 25 спортсменок. Контроль времени — 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход.

 Первые 10 спортсменок

GMIF — международный гроссмейстер 

MIF — международный  мастер

Ссылки 
 Чемпионат России на сайте Федерации шашек России
 Итоговая таблица

2013 год в шашках
Спортивные соревнования в Адлере
Чемпионаты России в 2013 году
Сентябрь 2013 года
Октябрь 2013 года